Arthur Hummel ist der Name folgender Personen: